L’élection du  a eu lieu le .

Résultats

Annexes

Articles connexes 
 Cinquième législature du Bundestag
 Cabinet Erhard II
 Cabinet Kiesinger

Liens externes 

  Résultats officiels sur le site du Directeur fédéral des élections

1965
Allemagne
1965 en Allemagne
Septembre 1965
Willy Brandt